Singkil kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Singkil (kabupatenhuvudort i Indonesien), Aceh, 
 Desa Singkil, administrativ by, Jawa Timur, 
 Kecamatan Singkil, distrikt, Aceh, 

Robotskapade Indonesienförgreningar